Cavenago puede referirse a:

 Cavenago d'Adda, localidad y comuna de la provincia de Lodi, región de Lombardía, Italia
 Cavenago di Brianza, localidad y comuna de la provincia de Monza y Brianza, región de Lombardía, Italia